The Crow ist der Titel folgender Werke:

 The Crow, Graphic Novel von James O’Barr
 The Crow (Film), US-amerikanische Fantasy-Comicverfilmung von Regisseur Rupert Sanders
 The Crow (1919), US-amerikanischer Kurzfilm von B. Reeves Eason
 The Crow – Die Krähe (The Crow), US-amerikanischer Film von Alex Proyas (1994)
 The Crow – Die Rache der Krähe (The Crow: City of Angels), US-amerikanischer Film von Tim Pope (1996)
 The Crow – Die Serie (The Crow: Stairway to Heaven), kanadische Fernsehserie (1998)
 The Crow III – Tödliche Erlösung (The Crow: Salvation), US-amerikanisch-deutscher Film von Bharat Nalluri (2000)
 The Crow – Wicked Prayer, US-amerikanisch-britischer Film von Lance Mungia (2004)

Siehe auch:
 Crow